Фивейский — фамилия:

 Павел Фивейский (родился ок. 228 — умер ок. 341) — первый христианский монах и отшельник.
 Платон (Фивейский) (1809 — 1877) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Костромской и Галичский, духовный писатель.
 Фивейский, Александр Павлович (1839—1883) — русский педагог.
 Фивейский, Михаил Павлович (1856 — 1919) — протоиерей, русский православный церковный писатель.
 Фивейский, Фёдор Дмитриевич (1931-2017 ) — советский скульптор.

См. также 
 Фивейский легион